

Albums 
 One of These Nights, album du groupe Eagles
 One of Those Nights: The Anthology, album du groupe UFO.

Musique 
 One of Those Nights, chanson du groupe Bucks Fizz.
 One of Those Nights, chanson de Chris Brown.
 One of Those Nights, chanson de Juicy J en duo avec The Weeknd.
 One of Those Nights, chanson de Tim McGraw.
 One of Those Nights Tonight, chanson de Lorrie Morgan.

Homonymie